Гутмахер — фамилия. Известные носители:

 Гутмахер, Александр Маркович (1864—1921) — российский журналист, краевед, автор книг и публикаций о Таганроге. Известен под псевдонимом А. М. Гущин.
 Гутмахер, Ольга (род. 1987) — израильская шахматистка.